Архангел Рафаил:

 Архангел Рафаил — один из архангелов.
 «Архангел Рафаил» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, один из кораблей типа «Слава России», участник Семилетней войны.